Lockstoff
 ist eine Bezeichnung für artspezifische Pheromone, siehe Lockstofffalle
 ist der Name einer Schweizer Rockband, siehe  Lockstoff (schweizerische Band)